The Family Man – film del 2000 diretto da Brett Ratner
 La scelta (The Family Man) – film per la televisione del 1979 diretto da Glenn Jordan
 The Family Man – sitcom statunitense del 1990
 The Family Man – miniserie televisiva britannica del 2006

Pagine correlate 
 Family Man